Alexander III de Grote, Macedonisch koning, meestal kortweg Alexander de Grote genoemd
Alexander III van Rusland, tsaar van het Russische Rijk van 1881 tot 1894
Alexander III van Schotland, koning van Schotland van 1249 tot 1286
Paus Alexander III, paus van 1159 tot 1181
Alexander III van Imeretië, koning van Imeretië van 1639 tot 1660